Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2003 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 6–8 lutego w szwedzkim Sollefteå, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2003.

W ramach mistrzostw rozegrano dwie konkurencje – indywidualne i drużynowe zawody mężczyzn na skoczni Hallstabacken. O tytuł mistrza świata juniorów w skokach narciarskich mężczyźni rywalizowali po raz dwudziesty piąty. Konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich przeprowadzono na terenie Szwecji po raz trzeci w historii. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane w 1980 roku w Örnsköldsvik i w 1995 roku w Gällivare.

Przebieg zawodów 
Konkurs drużynowy rozegrano 6 lutego. Wzięło w nim udział 15 reprezentacji narodowych. W zawodach zwyciężyła reprezentacja Austrii, która wystartowała w składzie: Manuel Fettner, Christoph Strickner, Roland Müller i Thomas Morgenstern. Wicemistrzostwo świata zdobyła reprezentancja Słowenii w składzie: Rok Benkovič, Jure Bogataj, Rok Urbanc i Jaka Oblak. Brązowe medale zdobyli natomiast Finowie w składzie: Jarkko Heikkonen, Antti Pesonen, Olli Pekkala i Harri Olli.

Zawody indywidualne odbyły się dwa dni po drużynowych. Wystartowało w nich 61 skoczków z 16 krajów. Triumfował w nich reprezentant austrii – Thomas Morgenstern, drugi był Słoweniec Rok Benkovič, a brązowy medal wywalczył Czech Jan Mazoch.

Wyniki

Konkurs drużynowy (6.02.2003)

Konkurs indywidualny (8.02.2003)

Przypisy

Bibliografia 
 

2003
2003 w sportach zimowych